Згурский — фамилия. Известные носители:
 Згурский, Александр Иванович (род. 1981) — украинский футболист.
 Згурский, Валентин Арсентьевич (1927—2014) — украинский государственный и политический деятель, доктор экономических наук.
 Згурский, Геннадий Витальевич (1961) — украинский историк, культуролог, религиовед, кандидат исторических наук, доцент. Автор словарей и учебных пособий.
 Згурский, Иван Кириллович (1897—1967) — украинский селекционер, лауреат Сталинской премии (1950).
 Згурский, Пётр Александрович (род. 2001) — белорусский футболист.

 Згурская, Екатерина Ивановна (1915—2000) — советский украинский юрист и государственный деятель.

Примечания